La Centrale Internet est une compagnie canadienne privée fondée par Richard Tribié en 1997, offrant des . 

Son slogan est L'internet, c'est notre affaire. Son siège social est au Canada, mais au cours de années, ses opérations se sont diversifiées dans la francophonie web.

Ses secteurs d'activités sont l'hébergement, le commerce électronique et la téléphonie IP.

Entreprise du secteur des technologies ayant son siège au Canada